Biebrich ist der Name verschiedener Orte:

eine Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz: siehe Biebrich (bei Katzenelnbogen)
ein Stadtteil von Wiesbaden, Hessen: Wiesbaden-Biebrich.